Le tournoi de tennis de Caroline du Sud est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute à Charleston du  au .

Manuela Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Raffaella Reggi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Arraya et Tine Scheuer-Larsen.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Caroline du Sud
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Caroline du Sud
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en mars 1987
Tennis en avril 1987